Édouard de Sonnier (1828-1896) est un homme politique français
Jo-El Sonnier (1946-) est un auteur-compositeur et accordéoniste américain.
Keith Sonnier (1941-2020) est un artiste américain.

Homonymie de patronyme